Sojka (polnisch Sójka, bedeutet Eichelhäher) ist der Name folgender Personen:
 David Sojka (* 1994), tschechischer Bahnradsportler
 Klaus Sojka (1926–2009), deutscher Jurist und Rechtsextremist
 Michaele Sojka (* 1963), deutsche Politikerin der Partei Die Linke und Abgeordnete im Thüringer Landtag
 Mirosław Sojka (* 1995), polnischer Naturbahnrodler
 Stanisław Sojka (* 1959), polnischer Jazzsänger und Komponist
 Trude Sojka (1909–2007), deutsche Malerin und Bildhauerin

Sojka steht für:
 Sojka III, unbemanntes Luftfahrzeug (Drohne) der Tschechischen Streitkräfte

Siehe auch:
 Soika
 Soyka